Strömsö kan syfta på:

Strömsö – ett finländskt tv-program
Strömsö, Lidingö – en ö i Lidingö kommun i Sverige
Strømsø – en stadsdel i Drammen i Norge
Strömsö, Raseborg, en ö i Nyland i Finland.

Se även
Streymoy
Strömsholmen